

Toponymes 
 Cajamarca, une municipalité colombienne ;
 Cajamarca, une ville péruvienne ;
 Cajamarca, une des  du Pérou.

Science 
 Cajamarca, un genre d'opilions.

Homonymie de toponyme